Svenska damhockeyligan 2021/2022 är den femtonde säsongen i damernas högsta serie i ishockey sedan Riksserien startade och sjätte säsongen med det nya namnet Svenska damhockeyligan. Serien startade 11 september 2021. Serien spelas med tio lag i 36 omgångar. De åtta främsta lagen går vidare till SM-slutspel.

Deltagande lag

Grundserien

Poängtabell 
Serien spelas mellan den 11 september 2021 och 12 mars 2022

Resultatabell

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler
Matcher spelades i Bäst av 3
Brynäs–Leksand

HV71–Modo

Linköping–SDE

Luleå–Djurgården

Semifinaler
Matcher spelas i Bäst av 5

 Brynäs–HV71

Linköping–Luleå

Final
Matcher spelas i Bäst av 5

 Brynäs–Luleå

Referenser

Externa länkar 
 Svenska Damhockeyligan (officiell hemsida)

Sport i Sverige 2021
Sport i Sverige 2022
Ishockeysäsongen 2021/2022
2021/2022